Аннегрет Рихтер (, в девичестве — Иррганг, род. 13 октября 1950 года, Дортмунд, ФРГ) — западногерманская бегунья на короткие дистанции, чемпионка Олимпиады 1972 года в эстафете 4×100 метров, чемпионка Олимпиады 1976 года в беге на 100 метров. В 1976—1977 годах владела мировым рекордом на этой дистанции (11,01 с).

Биография 
Первые спортивные успехи пришли к Аннегрет в 1971 году, когда она под девичьей фамилией Иррганг стала чемпионкой Европы в эстафете 4×100 метров. В 1973 году она стала победительницей зимнего первенства Европы в беге на 60 м и в эстафете 4×180 м. В 1974 году она завоевала серебро на чемпионате Европы в эстафете 4×100 м.

В 1970-х годах прославилась напряжёнными дуэлями на беговой дорожке со спортсменками ГДР, в особенности с Ренатой Штехер.

Пик спортивной карьеры Аннегрет Рихтер пришёлся на 1976 года, когда на Олимпийских играх в Монреале она победила на 100-метровой дистанции и завоевала две серебряные медали в беге на 200 метров и в эстафете 4×100 метров. В полуфинале бега на 100 метров она установила мировой рекорд (11,01 с), улучшив на 0,03 с прежнее достижение, установленное её подругой по команде Инге Хельтен за месяц до Олимпиады.

В 1977 году Рихтер ушла из спорта, но вернулась в 1979 году и прошла отбор в эстафетную команду ФРГ на Олимпиаду 1980 года в Москве, однако из-за бойкота Олимпиады, организованного администрацией США, её выступление на играх не состоялось. После Олимпиады она окончательно ушла из спорта.

Замужем за бегуном на 400 метров с барьерами Манфредом Рихтером (Manfred Richter, род. 19 сентября 1949 года). Их дети, Даниэла и Маркус, известные в Германии легкоатлеты.

Примечания

Ссылки 
 Bertram Job: Mein Leben mit Gold: Was passierte danach, Frau Richter? In: Financial Times Deutschland. 18. August 2008.
 
 
 Annegret Richter на сайте sporting-heroes.net.

Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Бегуны на короткие дистанции Германии